Osoby o tym nazwisku:
 Kees van der Zalm – piłkarz holenderski
 Gerrit Zalm – holenderski polityk i ekonomista, minister i poseł